Ел Чоте има више значења:

 Ел Чоте (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Чоте (Уехутла де Рејес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Чоте (Халтокан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Чоте (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Чоте (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чоте (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чоте (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Чоте (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чоте (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чоте, Санта Тереса (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чоте (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чоте (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чоте (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чоте, Линдеро Гранде (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чоте (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чоте (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чоте (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чоте (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Чоте (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику